Sezon 1992 był 1. sezonem o mistrzostwo Białorusi.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 
11 goli
 Andrej Skorabagaćka (Dniapro Mohylew)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku